Семёновская площадь:

 Семёновская площадь — площадь в Москве.
 Семёновская площадь — площадь в Санкт-Петербурге.
 Семёновская площадь — старое название Красной площади в Ярославле.

См. также 
 Семёновский плац — старое название Пионерской площади в Санкт-Петербурге.
 Семёновская набережная
 Семёновская улица
 Семёновский мост
 Семёновский переулок
 Семёновский проезд